Fluke может относиться к:
 Fluke (группа), музыкальный коллектив в жанре electronic dance
 Fluke, фильм 1995 г.
 Fluke (новелла), новелла 1977 г.
 Корпорация Fluke, производитель электрического и электронного испытательного оборудования